eschaton – koniec czasów, przedmiot badań eschatologii
 Eschaton – album muzyczny zespołu Anaal Nathrakh
 Ezkaton – album muzyczny zespołu Behemoth